Седлице могу бити:

 Седлице (Стракоњице), град у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Седлице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Седлице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Седлице (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република